Henri VII est un nom porté par plusieurs souverains européens :

Henri VII de Bavière (mort en 1047), comte de Luxembourg sous le nom d'Henri II de 1026 à 1047, puis duc de Bavière de 1042 à 1047.
Henri VII (1211-1242) fils ainé de l'empereur Frédéric II du Saint-Empire élu roi de Germanie de 1216 à 1235.
Henri VII (1275-1313), empereur des Romains de 1308 à 1313.
 (1285-1324), comte de Schwarzbourg et de Käfernbourg de 1308 à 1324.
Henri VII Rumpold (1350-1394), duc de Głogów et Żagań de 1368 à 1378, puis duc de Głogów, Ścinawa et Bytom Odrzański de 1378 à 1394
 (mort après 1442), comte de Waldeck de 1397 à sa mort.
Henri VII (1457-1509), roi d'Angleterre de 1485 à 1509.

C'est aussi le nom officieux d'un prétendant au trône de France donné par les orléanistes français à :
Henri d'Orléans (1933-2019), comte de Paris, duc de France, qu'ils considèrent comme chef de la maison de France depuis 1999, ce qui l'oppose ainsi à Louis de Bourbon, duc d'Anjou.

Homonymie